Crow kan syfta på 

 Crow – ett indianfolk, se kråkindianer
 Crow (språk) – det språk kråkindianerna talar
 Crow (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband
 Crow – en ursprungstiteln på en diktsamling av Ted Hughes, se Kråka (diktsamling)
 The Crow – ett  seriealbum
 The Crow (film) – en amerikansk actionfilm från 1994 i regi av Alex Proyas

Geografi

Antarktis 

 Mount Crow,

USA 

 Crow (ö), Pennsylvania, Lancaster County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar